Плеј оф за попуну Светске групе играју поражени у осминифинала Светске групе и победници континенталних зона и то из: 
 Америчке зоне прве 2 екипе: Бразил и Чиле
 Евроафричке зоне прве 4 екипе: Хрватска, Холандија, Швајцарска и Словачка
 Азијско/Океанијске зоне 2 екипе: Аустралија и Индија

Поражени у осмини финала Светске групе:
 Белгија, Аустрија, Израел, Јужна Кореја, Перу, Румунија, Србија и Уједињено Краљевство 

Победници ових мечева ће 2009. године играти у Светској групи.

Мечеви се играју 19-21 септембра

Плеј оф

Чиле - Аустралија

Уједињено Краљевство - Аустрија

Швајцарска — Белгија

Словачка — Србија 

Састави екипа:
 Словачка: Лукас Лацко (240), Доминик Хрбати (399), Филип Поласек (760), Михаел Мартинек (880)
 Србија: Новак Ђоковић (3), Јанко Типсаревић (43), Виктор Троицки (65) и Ненад Зимоњић -

Види још 
 Дејвис куп - Структура такничења 2008.
 Дејвис куп 2008.

Дејвис куп
Тенис 2008.